Rosa se poate referi la:

Știință
 Rosa, denumirea latină a trandafirului, gen de plante cu spini și cu flori mari cu petale multiple, din familia Rosaceae
ROSA, acronim pentru Agenția Spațială Română de la denumirea engleză Romanian Space Agency
223 Rosa, un asteroid

Persoane
Rosa (prenume)
Rosa (nume de familie)

Toponime
Rosa, Alabama, Statele Unite
Rosa (Thüringen), Germania
Rösa, un sat și fostă comună din Saxonia-Anhalt, Germania
Rosà, un oraș din provincia Vicenza, Veneto, Italia
 Monte Rosa, lanț muntos din masivul Alpii Pennini, situat la granița dintre Italia și Elveția. Cel mai înalt pisc al lanțului muntos este Dufourspitzeu, având altitudinea de 4.633,9 m deasupra nivelului mării.

Branduri

Rosa (barjă), barjă
Mitsubishi Fuso Rosa
De Rosa (biciclete)

Film și TV

Rosa Filmes, o companie portugheză de producție și distribuție a filmelor
Rosa (film din 1969), un film mexican cu Ernesto Gómez Cruz
Rosa (film din 1986), un film produs în Hong Kong
Rosa (film din 1992), un scurtmetraj de Peter Greenaway
Rosa – A Horse Drama, operă din 1993-94 de Louis Andriessen după o libretto de Peter Greenaway

Muzică
De Rosa (formație), formație scoțiană
"Rosa", cântec de Jacques Brel
"Rosa", cântec de Dimitris Mitropanos
Surfer Rosa, album de Pixies

Altele
RCA Open-Source Application

Vezi și

Rosawa, un sat din Rajasthan, India
Sub rosa

Nume proprii